

Torneios

Peso médio

Peso meio-médio

Peso leve

Peso pena

Peso galo

2012 nas artes marciais mistas